Vernaccia di San Gimignano (druif)
 Vernaccia di San Gimignano (wijn)